2 miejscowości w Polsce:
 Maruszewo – przysiółek w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna
 Maruszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice